Алекса́ндр Ильи́ч Безыме́нский ( или  — 26 июня 1973, Москва) — советский поэт, сценарист и редактор, журналист. Участник Великой Отечественной войны.

Отец Льва Безыменского.

Биография 
Родился 6 (18 января) (или 7 (19 января)) 1898 года в Житомире (ныне Украина) в еврейской семье. 

В 1916 году окончил гимназию во Владимире, некоторое время учился в Киевском коммерческом институте. В 1916 году вступил в РСДРП(б); участник Октябрьского вооружённого восстания в Петрограде. Во время восстания находился на обучении в 1-й  Петергофской  школе  прапорщиков, носил юнкерскую форму и называл себя «юнкер–большевик».

На протяжении многих лет был активным деятелем комсомольского движения; избирался в ЦК РКСМ 1-го созыва, был делегатом съездов комсомола. На VII съезде ВЛКСМ был избран почётным комсомольцем.

Печататься начал в 1918 году; в 1920-х годах — популярный комсомольский поэт. В начале 1924 года стал одним из авторов заявления в поддержку «Нового курса» Льва Троцкого; позже присоединился к хору обличителей «троцкизма».

В 1922 году был одним из основателей литературных групп «Молодая гвардия» и «Октябрь». Участник РАПП (1923—1926), группы «Литфронт» (1930). В 1923 году оставил должность редактора газеты «Красная молодёжь» и полностью отдался поэтическому творчеству.

Работал в выездных редакциях газет «Правда», «Комсомольская правда», на заводах и новостройках; в качестве сценариста работал в советской мультипликации. Делегат XVI съезда ВКП(б), на котором выступил с речью в стихах.

В 1920—1930 годы тираж его книг составил один миллион экземпляров, но уже в 1930-х годах его популярность снизилась.

В августе 1937 года исключён из ВКП(б), в ноябре того же года восстановлен.

Во время советско-финской войны (1939—1940) и Великой Отечественной войны находился на фронте в качестве специального корреспондента газет «За честь Родины» и «Во славу родины». Прошёл путь от Москвы до Праги, где встретил Победу, был награждён орденами Красного Знамени и Отечественной войны I степени. Эти годы и события нашли отражение в книге стихов «Фронтовая тетрадь».

Умер 26 июня 1973 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (участок № 7).

Семья 
Первая жена — Рахиль Захаровна Безыменская (1898—1963); сын от этого брака — писатель, журналист и историк Лев Безыменский. 

Вторая жена — Мария Владимировна Безыменская, урождённая Туганова (1897—1995).

Творчество 
Первые сборники стихов — «Октябрьские зори» (1920) и «К солнцу» (1921) — отмечены чертами космически-отвлечённой поэзии тех лет. Преодолевая их, Безыменский обращался к изображению героики революционных будней: сборник «Как пахнет жизнь» (предисл. Л. Троцкого, 1924); стихи «О шапке», «О валенках» и др.). Поэт говорил, что если бы не его родовая фамилия, он взял бы её псевдонимом; в одном из ранних стихотворений, «Прежде всего» (1923), он писал: «Прежде всего, я член партии, а стихотворец — потом».

Является автором поэм «Городок» (1921, опубл. 1922—1923), «Владимир Ильич Ульянов» (1926), «Феликс» (1927), «Петербургский кузнец» (1937, опубл. 1939), «Война этажей», «Трагедийная ночь» (1930—1963), посвящённая строительству ДнепроГЭСа. Его называли комсомольским поэтом, многие стихи посвящёны комсомолу, в том числе «Комсофлотский марш», (1924), поэма «Комсомолия» (предисл. Л. Троцкого), 1924); («Молодая Гвардия» (1922), положенная на музыку, стала гимном комсомола. На его стихи Дмитрий Шостакович написал Вторую симфонию (Симфония № 2 «Посвящение Октябрю», си мажор, соч. 14).

Занимался он и переводами, его перу принадлежит, в частности, русский текст песни «Всё хорошо, прекрасная маркиза» (1936).

В многочисленных сатирических произведениях поэт бичует «отдельные негативные явления» (карьеризм, бюрократизм, подхалимство), разоблачает «международную реакцию» и «американский империализм»: поэма «День нашей жизни» (1928), пьеса в стихах «Выстрел» (1929), сборник «Гневные строки» (1949), «Книга сатиры» (1954). По оценке Вольфганга Казака, Безыменский «писал тенденциозные стихи на злобу дня, всегда отвечавшие партийной линии и наполненные радостным оптимизмом. В результате это — не более чем рифмованная журналистика».

Владимир Маяковский невысоко оценил творчество Безыменского в стихотворении «Юбилейное» (1924):
«… Надо,
 чтоб поэт
 и в жизни был мастак. 
Мы крепки, 
 как спирт в полтавском штофе. 
Ну, а что вот Безыменский?!
 Так…
ничего…
 морковный кофе».

По рассказу О. М. Брика, узнав, что многие цитаты из комедии «Горе от ума» стали пословицами, Безыменский начал выдумывать пословицы, чтобы потом приписать к ним комедию

Со многими собратьями по перу его связывали далеко не дружеские отношения; он был одним из самых яростных критиков М. А. Булгакова, и существует версия, что именно Безыменский был прототипом Ивана Бездомного в романе Булгакова «Мастер и Маргарита». Критиковал Безыменский и Бориса Пастернака в связи с романом «Доктор Живаго» и призывал выслать автора из страны. В своем выступлении на собрании московских писателей 31 октября 1958 года он выразил настроения тех писателей, которые хотели бы свергнуть Пастернака с пьедестала, на котором он, по мнению многих, незаслуженно оказался.

Библиография 

 Собрание сочинений. Т. 1. М.-Л., Молодая гвардия, 1926
 Собрание сочинений. Т. 1. М., Гослитиздат, 1936
 Избранные произведения 1918—1958, т. 1—2, М., Гослитиздат, 1958;
 Избранные произведения в двух томах. М., Художественная литература, 1989
 Как пахнет жизнь. М., Красная новь, 1924. 88 с. 6 000 экз.; Изд. 2-е — 1925 г.; Изд 3-е — 1927 г.
 Иное солнце. М., Новая Москва, 1924
 Избранные стихи. М., Б-ка «Огонёк», 1925. 48 с. 50 000 экз.
 Иное солнце. М., Московский рабочий, 1925
 Партбилет № 224332. Стихи о Ленине. М.—Л., Гос. изд., 1927. 61 с. 15 000 экз.; Изд. 2-е. 1928. 62 с. 15 000 экз.
 Пути борьбы. (Стихи). М.—Л., Гос. изд., 1929. 55 с. 15 000 экз.; 2-е изд. 1929. 54 с. 15 000 экз.
 Весенняя прелюдия., М.-Л., ЗИФ, 1929, 140 с.
 Выстрел. Комедия в стихах. М.- Л., ГИЗ, 1930 г., 208 с., 5 000 экз.
 Выстрел. Комедия в стихах. М.- Л., ГИЗ, 1930 г., 128 с., 100 000 экз.
 Стихи делают сталь. М.-Л., ГИХЛ, 1930, 92 с.
 Стихи о комсомоле. ОГИЗ, 1932.
 Лучшие строки. М., Федерация, 1932
 Рубеж столетий. М., ГИХЛ, 1933. — 50 с.
 Выстрел. Трагедийная ночь. Социализм. рубеж столетий. М., Советская литература, 1934.
 Стихи о Ленине. М., Молодая гвардия, 1934. — 96 с.
 Стихи о комсомоле. М., Молодая гвардия, 1936. — 174 с.
 Избранные стихи. М., Советский писатель, 1947
 Избранное. М.: Гослитиздат, 1949. — 388 с.
 Гневные строки. М.: Советский писатель, 1949
 Вперед заре навстречу. М., Детгиз, 1958.
 Книга сатиры. М., Советский писатель, 1954, изд. 2-е −1956, изд.3-е — 1961.
 Молот и меч. М., Советская Россия, 1962
 Стихи о войнах, М., 1968;
 Партбилет № 224332. Стихи о Ленине. Воспоминания, М., 1968.
 Закон сердца. М.: Советский писатель, 1971
 Комсомолия. М., Молодая гвардия, 1972
 Миниатюрные максипортреты. М., Советский писатель, 1973

Фильмография 
  — Баллада о столе — автор сценария / чтец
  — МУК (мультипликационный крокодил) № 3 — автор сценария
  — Аппендицит («Фитиль» № 15) — автор сценария

Награды 
 орден Октябрьской Революции (19.01.1973)
 орден Красного Знамени (29.03.1943)
 орден Отечественной войны 1-й степени (13.05.1945)
 2 ордена Трудового Красного Знамени (11.02.1948; 28.10.1967)
 орден Красной Звезды (1940)
 медали
 Почётный гражданин города Владимир

Память 
 Именем Безыменского названа улица во Владимире.
 Ещё при жизни поэта про него была сочинена эпиграмма: «Волосы дыбом, зубы торчком, старый дурак с комсомольским значком».

Примечания

Ссылки 
 Красная книга российской эстрады
 
 Специальные корреспонденты «Красной звезды» (справа налево): Алексей Сурков, Александр Прокофьев, Александр Безыменский.
 Лисогорский, Н. Шарж на Безыменского, поздравительное стихотворение и автографы от сотрудников журнала
 Русская литература XX века. Прозаики, поэты, драматурги. Биобиблиографический словарь: в 3 томах. М.: ОЛМА-ПРЕСС Инвест, 2005.

Сотрудники журнала «Крокодил»
Члены Союза писателей СССР
Члены КПСС
Члены РСДРП
Делегаты съездов ВЛКСМ
Писатели-соцреалисты
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Почётные граждане Владимира
Выпускники Владимирской гимназии
Персоналии:РАПП
Троцкисты России